František Provazník se jmenuje více osob:

 František Provazník (fotograf) (* 1948) – český veslař a fotograf
 František Provazník (kněz) – český kněz, který dříve působil ve skryté církvi